Потвори (фільм, 1932)